Веер леди Уиндермир — пьеса Оскара Уайльда
 Веер леди Уиндермир — британский фильм 1916 года, режиссёр Фред Пол
 Веер леди Уиндермир — американский фильм 1925 года, режиссёр Эрнст Любич
 Веер леди Уиндермир — германский фильм 1935 года, режиссёр Хайнц Гильперт
 Веер леди Уиндермир — мексиканский фильм 1944 года, режиссёр Хуан Хосе Ортега
 Веер леди Уиндермир — германский фильм 1978 года, режиссёр Бой Гоберт
 Веер леди Уиндермир — британский фильм 1985 года, режиссёр Тони Смит